Die Fußball-Bezirksklasse Westfalen 1937/38 war die fünfte Spielzeit der zweitklassigen Fußball-Bezirksklasse Westfalen im Sportgau Westfalen. Mit der ab dieser Spielzeit neu eingeführten Gruppe Sauerland gab es insgesamt sieben Gruppen, die jeweiligen Gruppensieger qualifizierten sich für die Aufstiegsrunde zur Gauliga Westfalen 1938/39, in der zwei Aufsteiger in die erstklassige Gauliga ermittelt wurden. Die Gruppe Arnsberg wurde in Siegerland umbenannt.

In der Aufstiegsrunde setzten sich Preußen Münster und Arminia Bielefeld durch, beide Vereine standen bereits in der vorherigen Saison in der Aufstiegsrunde, konnten sich dort jedoch noch nicht durchsetzen.

Gruppe 1 – Dortmund

Gruppe 2 – Gelsenkirchen

Gruppe 3 – Münster

Gruppe 4 – Siegerland

Gruppe 5 – Minden

Gruppe 6 – Bochum

Gruppe 7 – Sauerland

Quellen 
 Markus Fiesseler: 100 Jahre Fußball in Nordrhein-Westfalen. AGON Sportverlage, Kassel 1997, .

1937
Fußballsaison 1937/38